Vũ Lễ (Lạng Sơn)
 Vũ Lễ (Thái Bình)